Мунду-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Мунду-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Тонгуочан, Республика Саха (Якутия), координаты 62°59’с. ш. 119°49’в. д..
 Мунду-Кёлюе — озеро, в правобережье верхнего течения р. Тымпылыкан, южнее оз. Мастах, Республика Саха (Якутия), координаты 64°25’с. ш. 122°25’в. д..

Примечания

См. также 
Мунду-Кюель